DD sau dd poate fi:
 Daman și Diu, teritoriu federal în India, codul ISO 3166-2:IN
 .dd, domeniu de internet de nivel superior, pentru Germania de Est
 dd, comandă în sistemele de operare de tip Unix
 <dd>, element XHTML și HTML
 DDTV, post de televiziune din România